Die Diamond Nine / Dynamic Costa del Sol Open 2008 waren das 96. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 4. bis 6. Dezember 2008 in Málaga ausgetragen. Es war das letzte Euro-Tour-Turnier im Jahr 2008 und wurde in der Disziplin 9-Ball ausgespielt.

Sieger wurde der Niederländer Niels Feijen, der Marcus Chamat im Finale mit 9:3 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Costa del Sol Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 Costa del Sol Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

096
Poolbillardveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Málaga
Billardturnier in Spanien